Příjmení Bezák/Bezáková má více nositelů:

 Róbert Bezák (* 1960) – slovenský římskokatolický biskup
 Ladislav Bezák – český pilot, Mistr světa v letecké akrobacii v roce 1960
 Ľudmila Bezáková – československá krasobruslařka
 Marián Bezák (* 1958) - slovenský hokejista